Chemin (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Chemin (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté